Мурашкино — название населённых пунктов в России:

 Мурашкино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Мурашкино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Мурашкино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Мурашкино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.